Potomac () bezeichnet:

 den Potomac River, Fluss an der Atlantikküste der USA
 Potomac (Volk), ein Indianerstamm dortselbst
 einen Ausdruck für die Metropolregion um Washington, D.C.
 (1345) Potomac, einen Asteroiden
 USS Potomac, sechs Schiffe der US-Navy

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Potomac (Illinois)
 Potomac (Maryland)
 Potomac (Montana)
 Potomac (Virginia)

Siehe auch:
 Potomak